Duitse aanval op Nederland in 1940
Achttiendaagse Veldtocht, Duitse aanval op België, Nederland en Frankrijk in 1940
Poolse Veldtocht